Албанский — русская фамилия. Известные носители:

 Албанский, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 3222; 26 ноября 1816.
 Албанский, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 702; 26 ноября 1789.

См. также 
 Албанский язык